САУ — самохідна артилерійська установка
 Абревіатура «система автоматичного/автоматизованого управління», де слово «управління» некоректно вжито замість «керування» (див. автоматична система керування, автоматизована система керування)

Див. також 
 НСАУ — національна спілка архітекторів України